В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Swedish Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Катаріну Ліндквіст 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Катаріна Ліндквіст (фінал)
  Катарина Малеєва (півфінал)
  Сандра Чеккіні (переможниця)
  Юдіт Візнер (півфінал)

 Тіна Шоєр-Ларсен (чвертьфінал)
 Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
 Адріана Віллагран (чвертьфінал)
 Каріна Карлссон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Swedish Open